Rozgrywki rosyjskiej pierwszej ligi w sezonie 2001 były dziesiątymi w historii rosyjskiej pierwszej ligi. Rozpoczęły się 10 marca 2001 roku, zakończyły się natomiast 8 listopada 2001 roku. W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z Pierwszej Dywizji – Sokoł Saratów i Torpedo-ZIŁ. Mistrzowski tytuł wywalczyła drużyna Spartaka Moskwa. Królem strzelców ligi został Dmitrij Wiaźmikin z Torpedo Moskwa, który zdobył 18 goli.

18 sierpnia 2001, w meczu 22. kolejki ligowej, pomiędzy Anży Machaczkała i CSKA Moskwa doszło do wypadku. Bramkarz CSKA Serhij Perchun i napastnik Anży Budun Budunow zderzyli się głowami. Obaj zostali przewiezieni do szpitala, a 28 sierpnia 23-letni Perhun zmarł w wyniku krwotoku śródmózgowego.

Drużyny

Tabela

Wyniki 

Źródło: rsssf.com

Najlepsi strzelcy 
źródło: rsssf.com 

 18 goli
  Dmitrij Wiaźmikin (Torpedo)
 14 goli
  Andriej Fied’kow (Sokoł)
  James Obiorah (Lokomotiw)
  Serghei Rogaciov (Saturn)
 13 goli
  Dmitrij Kiriczenko (Rostsielmasz)
 12 goli
  Dmitrij Łośkow (Lokomotiw)
  Witalij Safronow (Fakieł)
 11 goli
  Robson (Spartak)
  Jegor Titow (Spartak)
  Walerij Jesipow (Rotor)

Nagrody 
20 listopada 2001 Rosyjski Związek Piłki Nożnej wybrał listę 33 najlepszych piłkarzy ligi za sezon 2001:

 Bramkarze
 Rusłan Nigmatullin (Lokomotiw)
 Serhij Perchun (CSKA)
 Maksim Lewicki (Spartak)

 Stoperzy
 Siergiej Ignaszewicz (Lokomotiw)
 Aleksiej Katulski (Zenit)
 Dmitrij Parfionow (Spartak)

|width=33.33% valign=top|
 Prawi obrońcy
 Giennadij Niżegorodow (Lokomotiw)
 Dmitrij Siennikow (Lokomotiw)
 Władimir Kurajew (Saturn)
|width=33.33% valign=top|
 Środkowi obrońcy
 Igor Czugajnow (Lokomotiw)
 Igor Mitreski (Spartak)
 Jewgienij Buszmanow (Krylja Sowietow)
|width=33.33% valign=top|
 Lewi obrońcy
 Jurij Kowtun (Spartak)
 Jacob Lekgetho (Lokomotiw)
 Walerij Cwietkow (Zenit)

 Defensywni pomocnicy
 Marat Izmajłow (Lokomotiw)
 Dmitrij Łośkow (Lokomotiw)
 Aleksandr Gorszkow (Zenit)

|width=33.33% valign=top|
 Prawi pomocnicy
 Rołan Gusiew (CSKA)
 Andriej Arszawin (Zenit)
 Andriej Konowałow (Krylja Sowietow)
|width=33.33% valign=top|
 Środkowi pomocnicy
 Jegor Titow (Spartak)
 Walerij Jesipow (Rotor)
 Andriej Tichonow (Krylja Sowietow)
|width=33.33% valign=top|
 Lewi pomocnicy
 Andriej Kariaka (Krylja Sowietow)
 Aleksandr Spiwak (Zenit)
 Ruslan Agalarov (Anży)

|width=50% valign=top|
 Prawi napastnicy
 Władimir Biesczastnych (Spartak)
 Dmitrij Wiaźmikin (Torpedo)
 James Obiorah (Lokomotiw)
|width=50% valign=top|
 Lewi napastnicy
 Siergiej Siemak (CSKA)
 Rusłan Pimienow (Lokomotiw)
 Aleksandr Kierżakow (Zenit)

Zobacz też 
 Wysszij diwizion (2000)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2000/2001)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2001/2002)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Rosyjski Związek Piłki Nożnej

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2001 w piłce nożnej
2001 w Rosji